Лига чемпионов АФК 2017 — 36-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 15-й под названием Лига чемпионов АФК.

Действующим чемпионом являлся южнокорейский клуб «Чонбук Хёндэ Моторс», но 18 января 2017 года он был исключён из розыгрыша Лиги чемпионов АФК в связи со скандалом о взятках в Кей-лиге.

Участники 
В розыгрыше турнира принимают участие 47 команд из 19-ти стран:
 24 команды квалифицируются напрямую в групповой раунд
 23 команды начинают турнир с квалификационных раундов

Примечания
  КСА:Клуб Аль-Иттихад, занявший 3-е место в чемпионате Саудовской Аравии, не смог участвовать в Лиге чемпионов из-за проблем с лицензированием. Его место в групповом турнире занял клуб Аль-Таавун (4-е место в чемпионате), а клуб Аль-Фатех, занявший 5-е место, стартовал в Лиге с этапа плей-офф.
  КОР:Клуб Чонбук Хёндэ Моторс, занявший 2-е место в Кей-Лиге, был отстранён от участия в Лиге чемпионов 2017 из-за скандала со взятками. Его место в групповом турнире занял клуб Чеджу Юнайтед (3-е место в чемпионате), а клуб Ульсан Хёндэ, занявший 4-е место, стартовал в Лиге с этапа плей-офф.
  ТАИ:В связи со смертью короля Пхумипона Адульядета чемпионат Таиланда 2016 года был прерван (недоигранными остались 3 тура). Текущие позиции в турнирной таблице на момент прерывания чемпионата были объявлены окончательными, в связи с чем клубы Муангтонг Юнайтед и Бангкок Юнайтед стали чемпионом и вице-чемпионом соответственно. Обладатель Кубка Таиланда выявился путём жеребьёвки среди четырёх команд — полуфиналистов розыгрыша. Её выиграл клуб Сукхотаи.
  СИН:Поскольку клуб Альбирекс Ниигата Сингапур, ставший чемпионом Сингапура является фарм-клубом японской команды Альбирекс Ниигата, он не имеет права представлять Сингапур в Лиге чемпионов. Поэтому его место занял клуб Тампинс Роверс, ставший вице-чемпионом Сингапура в сезоне 2016 года.

Квалификационные матчи

Восточная Азия

1-й раунд 

|}

2-й раунд 

|}

Раунд плей-офф 

|}

Западная Азия

2-й раунд 

|}

Раунд плей-офф 

|}

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н 

Примечания
  1:Матчи между клубами Ирана и Саудовской Аравии проходили на нейтральном поле ввиду отсутствия между странами дипломатических отношений

Плей-офф 
На этой стадии победитель определялся по итогам двух матчей.

Участники

1/8 финала 
16 участников плей-офф были распределены на пары следующим образом:

Зона Западной Азии
 1-я команда группы A против 2-й команды группы C
 1-я команда группы C против 2-й команды группы A
 1-я команда группы B против 2-й команды группы D
 1-я команда группы D против 2-й команды группы B

Зона Восточной Азии
 1-я команда группы E против 2-й команды группы G
 1-я команда группы G против 2-й команды группы E
 1-я команда группы F против 2-й команды группы H
 1-я команда группы H против 2-й команды группы F

Таким образом создались следующие пары:

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

|}

Зона Западной Азии 

Примечания
  1:Матчи между клубами Ирана и Саудовской Аравии проходили на нейтральном поле ввиду отсутствия между странами дипломатических отношений

Зона Восточной Азии

1/4 финала 

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

|}

Зона Западной Азии

Зона Восточной Азии

1/2 финала 

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

|}

Зона Западной Азии

Зона Восточной Азии

Финал 
Первый финальный матч прошёл 18 ноября, а ответный — 25 ноября 2017 года.

Первый матч

Ответный матч

2017
Футбол в Азии в 2017 году